Universität Perm kann bedeuten:
 die Staatliche Universität Perm
 die Nationale Polytechnische Forschungsuniversität Perm